

Physique 
 Principe de relativité
 Relativité galiléenne
 Relativité totale
 Relativité restreinte
 Relativité générale
 Histoire de la relativité générale
 Histoire de la relativité restreinte
 Relativité d'échelle
 Relativité doublement restreinte
 La Relativité (ouvrage de vulgarisation scientifique d'Albert Einstein)

Philosophie 
 La relativité est une notion philosophique. On parle alors plus généralement de relativisme.

Art 
 Relativité est une lithographie de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, datant de 1953.